

Toponyme
 Bokor des sorciers vaudou.
 Bokor, une commune hongroise.
 Station d'altitude de Bokor, une ville fantôme du sud du Cambodge.

Patronyme
 Miklos Bokor, un peintre français.